Алекса́ндр Андрие́вский:
 Андриевский, Александр Леонидович (род. 1968) — советский и белорусский хоккеист, тренер.
 Андриевский, Александр Николаевич (1899 −1983) — советский кинорежиссёр.
 Андриевский, Александр Петрович (род. 1994) — украинский футболист.